Garrett Reisman (, Morristown) est un astronaute américain.
 George Reisman (né le ) est professeur d'économie à la Pepperdine University.
 Leo Reisman (1897-1961), violoniste et chef d'orchestre américain.
 Mark Reisman est scénariste et créateur de séries télévisées américaines.
 Marty Reisman (1930-2012) est un champion américain de tennis de table
 Judith Reisman, née Judith Ann Gelernter (1935-2021), essayiste conservatrice américaine.

Homonymie de patronyme